Miejscowości w USA:
 Findlay – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Findlay – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
Gminy w USA:
 Findlay (ang. Findlay Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny